Antenor steht für:

 Antenor, Trojaner bei Homer
 Antenor (Keramiker), antiker griechischer Name aus einer frühen Ritzinschrift
 Antenor (Bildhauer), antiker griechischer Bildhauer der Archaik
 Antenor von Milet, antiker griechischer Pankratiast und Olympiasieger des Jahres 308 v. Chr.
 (2207) Antenor, Asteroid
 Pseudonym von Johann Balthasar Schupp (1610–1661), deutscher Schriftsteller